Nu Scorpii, en abrégé ν Sco, ou Nu du Scorpion en français, est un système septuple d'étoiles de la constellation du Scorpion, appelé aussi Jabbah ou Jabah. Elle partage aussi avec υ Scorpii le nom de .

Structure du système 

Le système Nu Scorpii est un système septuple hiérarchique constitué de deux sous-systèmes de respectivement quatre et trois membres.

Nu Scorpii AB 
Le premier sous-système est Nu Scorpii AB. Il est constitué de quatre étoiles réparties comme suit : deux étoiles centrales (Nu Scorpii Aa et Ab), une troisième étoile en orbite autour de la paire (Nu Scorpii Ac) et une quatrième étoile plus éloignée en orbite autour de l'ensemble (Nu Scorpii B).

Nu Scorpii CD 
Le deuxième sous-système est Nu Scorpii CD. Il est constitué de trois étoiles réparties comme suit : une première étoile, Nu Scorpii C, autour de laquelle orbite un couple d'étoiles, Nu Scorpii D, constitué de Nu Scorpii Da et Db.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'étoiles du Scorpion

Liens externes 
 
 

Constellation du Scorpion
Étoile multiple
Étoile de type spectral BIV
Étoile de type spectral BV
Association du Haut-Scorpion
Scorpii, Nu
Scorpii, 14
Objet du Bonner Durchmusterung
145501/2
079374
6026/7